Чароты  — топоним:

Беларусь 
 Чароты — посёлок, Широковский сельсовет, Буда-Кошелевский район, Гомельская область
 Чароты — деревня, Тальковский сельсовет, Пуховичский район, Минская область